Fragmentació o escissió, sistema de reproducció no sexual mitjançant el qual un individu es divideix en dos o més trossos 
 Fragmentació de l'hàbitat, procés d'alteració del medi ambient important per la dinàmica de poblacions i la biologia de la conservació 
 Fragmentació de disc dur
 Bomba de fragmentació, granada de fragmentació britànica